Pers puede referirse a: 

 Pers, comuna francesa situada en Cantal.
 Pers, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Pers. es la abreviatura de Christiaan Hendrik Persoon.